Bony kan syfta på:

 Bony (TV-serie) – en australisk TV-serie från 1992

Geografi

Frankrike 

 Bony, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,

Ungern 

 Bőny, ort, Győr-Moson-Sopron, 

Robotskapade Ungernförgreningar